La Femme du vent est le titre de plusieurs œuvres :
La Femme du vent, chanson d'Anne Sylvestre parue en 1962.
La Femme du vent, album d'Anne Sylvestre paru en 1962 et dont est issu la chanson éponyme.